Лидино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лидино — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лидино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Лидино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Лидино — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Лидино — село в Октябрьском районе Пермского края.

Украина 
 Лидино — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Лидино — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Лидино — посёлок в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Лидино — прежнее название станции Мишеронь в Шатурском районе Московской области.
 Лидино — прибрежная рекреационная зона в Рузском городском округе Московской области.